Александр Лесли — имя и фамилия. Известные носители:
 Лесли, Александр, граф Росс — шотландский государственный деятель XIV века.
 Лесли, Александр, граф Ливен (ок. 1580—1661) — шотландский полководец, ковенантер, участник гражданских войн в Англии в 1642—1646 годах.
 Лесли, Александр Ульянович (?—1663) — генерал русской службы, основатель русской ветви рода Лесли.
 Лесли, Александр Дмитриевич (1781—1856) — дворянин Смоленской губернии, инициатор первого в Отечественную войну 1812 года отряда ополчения. 
 Лесли, Александр Александрович (1845 — 1900) — генерал-лейтенант.

См. также 
 Александер, Лесли — американский миллиардер, владелец команды НБА «Хьюстон Рокетс».